Църква на истинно-православните християни на Гърция може да се отнася за три старостилни църкви в Гърция:

 Църква на истинно-православните християни на Гърция (Синод на Хрисостом);
 Църква на истинно-православните християни на Гърция (Синод на Авксентий, от 1985 г.);
 Църква на истинно-православните християни на Гърция (Синод на Калиник, от 1995 г.).